Sanga kan syfta på:

Geografi

Grekland 

 Sángas, ort, Peloponnesos, Arkadien,

Kongo-Brazzaville 

 Sangha (vattendrag), 

Robotskapade Greklandförgreningar